Хаса (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 8,9 км². Население — 125 человек (на 2009 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски